237-я стрелковая дивизия — соединение, имевшее два сформирования:
 237-я стрелковая дивизия — сформирована в марте 1941 года, 1-е формирование.
 237-я стрелковая дивизия — сформирована в декабре 1941 года, 2-е формирование.